

Geografia

Niemcy 
 Koblenz (pol. Koblencja) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Koblenz – dzielnica Gößnitz

Szwajcaria 
 Koblenz – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach

Osoby 
 Alexander Koblenz – łotewski szachista
 Babette Koblenz – niemiecka komponistka
 Peter von Koblenz – niemiecki budowniczy

Zobacz też 
 Coblenz
 Kobenz
 Koblentz
 Mayen-Koblenz